

Населені пункти та їхні частини
 Пневи — місто в Шамотульському повіті Великопольського воєводства
 Пневи — гміна в Груєцькому повіті Мазовецького воєводства
 Пневи — гміна в Шамотульському повіті Великопольського воєводства
 Пневи — село в гміні Ґонсава Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пневи — село в гміні Пневи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Пневи — осада в гміні Каліш-Поморський Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Пневи — лісова осада в гміні Ґонсава Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки